Halper  ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Halper (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Dietmar Halper (* 1969), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Jeff Halper (* 1946), US-amerikanisch-israelischer Friedensaktivist und Autor
 Jürgen Halper (* 1974), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Katie Halper (* 1980), US-amerikanische Humoristin und politische Kommentatorin
 Michaela Halper (* 1974), österreichische Politikerin (SPÖ)

Siehe auch:

 Halperin, Halprin, Halpern